Sudiți ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Sudiți (Ialomița), Gemeinde im Kreis Ialomița

 Sudiți (Gherăseni), Dorf im Kreis Buzău
 Sudiți (Poșta Câlnău), Dorf im Kreis Buzău